Název Onšovice má více sídel:
 Onšovice (Radošovice), část obce Radošovice v okrese Benešov
 Onšovice (Dehtáře), část obce Dehtáře v okrese Pelhřimov (k. ú. Onšovice u Dehtářů)
 Onšovice (Čkyně), část obce Čkyně v okrese Prachatice (k. ú. Onšovice u Čkyně)

Externí odkazy